Morimus — род жуков-усачей из подсемейства ламиин.

Описание 
Усики у представителей данного рода толстые, к концу сильно утончённые. Что касается длины усиков, то она разнится в зависимости от пола: у самцов усики длиннее тела в 1,5-2 раза, в то время как у самок лишь немного длиннее тела (в 1,3 раза), или, иногда, чуть короче его. Третий членик усиков очень длинный, гораздо длиннее первого.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Ламиины
Роды жесткокрылых